Килиани́ (; XIX век) — французский эзотерик, автор сочинения «Разоблачённый Гермес» (Париж, 1832); один из последних, близких к современности авторов, писавших об обладании философским камнем.

Килиани остаётся для исследователей загадочной личностью, скрывающейся под псевдонимом, и считающейся одной из выдающихся фигур эзотеризма. Его монография «Разоблачённый Гермес» (; Париж, изд. Félix Locquin; 1832) полна метафор, видений наяву и во сне, подобно тем, что описаны у Валентина, Тревизана, Андреа и Фулканелли.

Килиани сообщает о себе в первой фразе предисловия сочинения:
Небом дозволено мне было преуспеть в создании философского камня, — после тридцатисемилетних поисков, полутора тысяч, самое меньшее, бессонных ночей, бесчисленных несчастьев и невосполнимых потерь…

Монография Килиани настолько впечатлила литературного критика Сент-Бёва, что он её широко использовал в своём критическом разборе романа Бальзака «Поиски абсолюта», вышедшего в 1834 году.

Примечания

Ссылки 
 
 Издание «Разоблачённого Гермеса» , Париж, 1915. Сайт Национальной библиотеки Франции. 
 Текст «Разоблачённого Гермеса»  
 Русский перевод «Разоблачённого Гермеса» 

Эзотерики
Французские писатели XIX века